Bellamy kan som auktorsförkortning betyda:

 Charles L. Bellamy
 R.E. Bellamy

Robotskapade auktorsförkortningar